Ménétréol kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ménétréol-sur-Sauldre, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Ménétréol-sous-Sancerre, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,